Pašman (eiland)
 Pašman (gemeente)